Festival Mawazine, festival au Maroc 
 Al-Mawazin, portes à Jerusalem